Huma, huma oder HUMA bezeichnet:
einen rechten Nebenfluss des Amur, siehe Huma He
 Huma (Kreis), Kreis im chinesischen Regierungsbezirk Großes Hinggan-Gebirge
 Huma (Großgemeinde), Hauptort dieses Kreises
 Huma (Odisha), Dorf in Indien
 (3988) Huma, ein Asteroid des Amor-Typs
drei Einkaufszentren des Unternehmens Jost Hurler:
huma Shoppingwelt
HUMA Einkaufspark Neuss
huma Einkaufscenter in Wien
das Stiftische Humanistische Gymnasium Mönchengladbach, genannt Huma

Huma ist der Familienname folgender Personen:
 Bintou Huma, gambische Funktionärin im Schwimmsport

Siehe auch:
 Houma

Abkürzung